Puchar Litwy w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Litwie. Organizowane co sezon przez Litewski Związek Piłki Nożnej (LFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po A lyga piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1990 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Litwy. Zwyciężył klub Sirijus Kłajpeda. 66 lat wcześniej, w 1924 roku zostały organizowane przez bankiera Vincasa Zakarevičiusa pierwsze rozgrywki pucharowe, które nazwano Kooperacijos taurė (prowadzone do 1926). W 1925 odbył się turniej Žiemos taurė (Puchar zimowy), a w 1926 i 1927 Pavasario taurė (Puchar wiosenny). W 1926 został organizowany Lietuvos garbės taurė (Puchar Honorowy Litwy), w 1927 Lloyd Lithuania Cup, w 1932 Sekminių taurė (Puchar Zesłania Ducha Świętego), w 1935 Lietuvos I sporto festivalis (Litewski I Festiwal Sportowy), a w roku 1938 Lietuvos tautinė olimpiada (Litewska Olimpiada Narodowa). 

Po II wojnie światowej Litwa została okupowana przez Sowietów, a w 1947 roku z inicjatywy gazety Tiesa organizowano rozgrywki pucharowe pod nazwą Tiesos taurė (Puchar Tiesa). W turnieju uczestniczyły drużyny z Litewskiej SSR, które nie rywalizowały w piramidzie systemu lig piłkarskich ZSRR.

Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę w roku 1990 rozgrywki noszą nazwę LFF taurė (Puchar Litewskiego Związku Piłki Nożnej).

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 32 kluby występujące w Mistrzostwach Litwy. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021 rozgrywki składają się z 5 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Litewskiej SRR (1947-1989) 
 Nieoficjalne:

Puchar Litwy 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Litwy na podium oficjalnie stawało w sumie 16 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Žalgiris Wilno, który zdobył 13 Pucharów.

Stan po sezonie 2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan po sezonie 2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Litwy

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Litwy w bazie League321 

!